Hun steht für:
 Hun He, Zufluss des Liao He in der Volksrepublik China
 Hun Jiang, Zufluss des Yalu in der Volksrepublik China
 Hun (Maultrommel), Maultrommel im Nordosten Thailands und in Laos
 Hun, koreanische Keramikflöte ähnlich dem chinesischen Xun
 Hun (Libyen), libysche Stadt
 Hun-Superterran, ehemaliger Kleinkontinent
 North American F-100 Hun Super Sabre, erster Überschalljäger der US Air Force
 Hun, im angelsächsischen Sprachraum ein Ethnophaulismus für Deutsche

Hun ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Ediz Hun (* 1940), türkischer Schauspieler und Politiker
 Hun Sen (* 1952), kambodschanischer Politiker

HUN steht als Abkürzung für:
 Flughafen Hualien in der Republik China (Taiwan), IATA-Code 
 Huntingtonshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Ungarn als ALPHA-3-Länderkürzel nach ISO 3166 und olympisches Mannschaftskürzel

hun steht für:
 ungarische Sprache nach ISO-639-2 und ISO 639-3

Siehe auch:
 Abeto Hun
 Hun Dun
 Hunn
 Huhn (Begriffsklärung)
 Hunnen

HUN